Un créneau peut être :
 un créneau : une ouverture pratiquée au sommet d'un rempart, au Moyen Âge ;
 un créneau horaire : une période de temps bornée, permettant une action donnée ;
 un créneau de lancement, en astronautique ;
 le stationnement en créneau : une forme de stationnement en ligne ;
 un créneau, en marketing : un segment de marché où la concurrence est réduite, les possibilités non encore exploitées ;
 un signal en créneaux, en électronique : un signal alternatif périodique en tout ou rien, dont la visualisation pour mesure sur un oscilloscope est semblable au crénelage d'un rempart ;
 le Créneau, une rivière du sud de la France ;